Американска революция